Ратькино — название населённых пунктов в России:

 Ратькино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Ратькино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.